Cumings ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Cumings (* 1961), englische Squashspielerin
 Bruce Cumings (* 1943), US-amerikanischer Historiker
 Edgar Roscoe Cumings (1874–1967), US-amerikanischer Paläontologe und Geologe

Cumings ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cumings (Texas), census designated place im Fort Bend County, Texas